Каприко́рн (; от  [каприкорнус]) может означать:

 Каприкорнус — латинское название южного зодиакального созвездия Козерог и соответствующего знака зодиака.
 Каприкорн — район провинции Лимпопо (ЮАР).
  — мыс в Австралии.
 Каприкорн — пещеры на северо-востоке Австралии.
 «Capricorn» (2002) — первый сингл с одноименного альбома американской рок-группы «30 Seconds to Mars».
 «Capricorn» (1998) — дебютный сольный альбом Майка Трампа, вокалиста группы White Lion.

См. также 
 Козерог (Capra ibex)